Ми́хаэл Ре́йзигер (, МФА: ; род. 3 мая 1973, Амстелвен) — нидерландский футболист, завершивший игровую карьеру. Один из лучших нидерландских защитников 90-х годов. Был игроком основы «Аякса», «Барселоны», ПСВ Эйндховен. Победитель Лиги чемпионов, четырёхкратный чемпион Нидерландов, двукратный чемпион Испании.

Биография 
Михаэл Рейзигер начал свою карьеру с «Аякса», в котором провёл три года, и позже был отдан в аренду, сначала «Волендаму», затем «Гронингену», после которых вернулся в «Аякс» и стал игроком основы. С «Аяксом» Рейзигер выиграл Лигу чемпионов в 1995 году. В 1996 году он перешёл в итальянский «Милан», где из-за травмы сыграл всего 10 матчей.

Перейдя в испанскую «Барселону», Рейзигер провёл семь сезонов, выиграв два титула чемпионов Испании и кубок Испании. В 2004 году Михаэл перешёл в «Мидлсбро», где провёл один сезон.

31 августа 2005 года Рейзигер вернулся в Нидерланды, и подписал контракт с ПСВ, но позже из-за травмы был вынужден завершить свою футбольную карьеру.

В июне 2017 года возглавил резервную команду «Аякса», выступавшую в первом дивизионе.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
 Чемпион Нидерландов: 1995, 1996, 2006, 2007
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1995, 1996
 Обладатель Кубка УЕФА: 1992
 Победитель Лиги Чемпионов: 1995
 Победитель Межконтинентального кубка: 1995
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1995, 1997
 Чемпион Испании: 1998, 1999
 Обладатель Кубка Испании: 1998

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте voetbalstats.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Волендам»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК ПСВ
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Йонг Аякс»
Тренеры ФК «Аякс» Амстердам